Ильдефо́нс Ли́ма Сола́ (; ) — андоррский футболист, защитник дублирующего состава клуба «Андорра» и национальной сборной Андорры. Лучший бомбардир сборной своей страны в истории.

Биография

Клубная карьера 
Начал профессиональную карьеру в клубе «Андорра» в 1997 году. После этого выступал за «Эспаньол B» и «Сант-Андреу». Затем пробовал силы в греческом «Ионикосе» и мексиканской «Пачуке», но в обеих командах Лиме не удалось закрепиться. В 2002 году перешёл в «Лас-Пальмас», в команде провёл один год и сыграл 25 матчей и забил 2 гола. Затем он играл за «Полидепортиво» и «Райо Вальекано».

Летом 2005 года подписал контракт с итальянским клубом «Триестина». Клуб выступал в итальянской серии В. После ухода двух основных защитников, Уильяма Пиану и Маурицио Пеккаризи, стал одним из лидеров «Триестины» и любимцем местных болельщиков. В команде играл на протяжении около четырёх лет и сыграл 87 матчей и забил 1 гол. Летом 2009 года перешёл в швейцарскую «Беллинцону». В Швейцарской Суперлиге дебютировал 1 августа 2009 года в домашнем матче против «Арау» (4:1).

Карьера в сборной 
В национальной сборной Андорры дебютировал 22 июня 1997 года в выездном матче против Эстонии (1:4), в этом матче Лима забил гол. Несмотря на то, что Лима играет на позиции защитника, он является лучшим бомбардиром сборной Андорры.

Голы за сборную Андорры

Достижения 
 Чемпион Андорры (2): 2014/15, 2016/17
 Финалист Кубка Андорры (1): 2015

Личная жизнь 
Его старший брат, Антони Лима (1970), также играл за сборную Андорры (64 матча, 1 гол). В Андорре у Ильдефонса есть два дома в горах, которые он сдаёт туристам. В интервью газете «Советский спорт» Лима признался, что хотел бы играть в России.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на RSSSF
 
 

Футболисты Андорры
Игроки сборной Андорры по футболу
Игроки ФК «Андорра» Андорра-ла-Велья
Игроки ФК «Эспаньол B»
Игроки ФК «Сант Андреу»
Игроки ФК «Ионикос»
Игроки ФК «Пачука»
Игроки ФК «Лас-Пальмас»
Игроки ФК «Полидепортиво»
Игроки ФК «Райо Вальекано»
Игроки ФК «Триестина»
Игроки ФК «Беллинцона»
Игроки ФК «Санта-Колома»
Игроки ФК «Интер» Эскальдес